Quoc Dang Tran est un scénariste et showrunner français.

Biographie 
Après une formation sur l’écriture du 52′ au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, Quoc Dang Tran a travaillé en tant que scénariste sur plusieurs séries françaises telles que Fais pas ci, fais pas ça (France 2), Kaboul Kitchen (Canal+) et Dix pour cent (France 2). Il a fait partie d'un collectif de scénaristes : le SAS, tout comme Fanny Herrero, Benjamin Dupas et Marie Roussin. Il créé ensuite sa première série originale : Nox, diffusée en 2018 sur Canal +, puis la série d'horreur Marianne diffusée en 2019 sur Netflix, la plus regardée sur la plate-forme dans certains pays et à propos de laquelle il déclare : « Stephen King a twitté qu’il y voyait une filiation avec son œuvre ! Cela m’a conforté dans l’idée que j’étais sur la bonne voie. On a subi l’hégémonie des Américains, à nous maintenant de raconter de bonnes histoires, ancrées dans une réalité française ». Il crée une série fantastique pour adolescents pour Disney + : Parallèles, inspirée par le cinéma des années 80 de Steven Spielberg et le long-métrage Les Goonies. La série s'inspire également du village où s'est installé le scénariste, à quelques kilomètres du Cern (l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire) où se trouve le plus grand accélérateur de particules au monde.

Quoc Dang Tran est co-créateur de la série Les gouttes de Dieu, adaptation du manga culte Les Gouttes de Dieu créé par Tadashi Agi et Shu Okimoto

Filmographie

Télévision

Comme scénariste 

 2011 : Fais pas ci, fais pas ça (série télévisée) - saison 4
 2012 : Fais pas ci, fais pas ça (série télévisée) - saison 5
 2013 : Fais pas ci, fais pas ça (série télévisée) - saison 6
 2014 : Kaboul Kitchen (série télévisée) - saison 2
 2015 : Dix pour cent (série télévisée) - saison 1
 2018 : Le bureau des légendes (série télévisée) - saison 4
 2018 : Nox (série télévisée) - saison 1
 2019 : Marianne (série télévisée) - saison 1
 2022 : Parallèles (série télévisée) - saison 1

Notes et références

Liens externes 

Scénariste français de télévision